Гороховецкие болота — группа из пяти болот в Гороховецком районе Владимирской области Российской Федерации, памятник природы регионального значения.

Географическое положение 
Болота расположены в северной части района, фактически в котловинах, северо-западнее Гороховца, районного центра, между рекой Клязьма и рядом других существенно уступающих по размеру водотоков. Местность кругом поросшая лесом и кустарниковыми растениями. Близ болот находятся несколько озёр. Памятник природы относится к Гороховецкому участковому лесничеству, расположен на территории нескольких кварталов. Площадь самого памятника природы составляет 2704,5 гектара. Охранная зона в полтора раза больше (4109,1 гектара). Крупнейшее из болот — Шмагино площадью 904,6 га, наименьшее — Воютино, занимающее территорию в 192 га.

Описание 
Рельеф в месте нахождения болот характеризуется как дюнный, болота образовались в местах его понижений. Почвы торфяные, олиготрофные. Питание дождевое и снеговое. Каждый водоём группы имеет собственный магистральный канал. Болота влияют на стабилизацию режима рек. Благодаря им распространяется в атмосфере диоксид углерода.

Гороховецкие болота также имеют ценность как содержащие залежи полезного ископаемого — торфа. Однако на них периодически происходят несущие определённую опасность торфяные пожары. Для их предотвращения проводятся мероприятия по обводнению.

История 
В ХХ веке произошло осушение болот для улучшения роста лесов. Однако эффекта это мероприятие не имело. Из-за этого нарушился экологический режим системы болот. 16 ноября 1977 присвоен статус памятника природы регионального значения. Добычу торфа не проводили. Несколько раз случались возгорания торфа.

Флора и фауна 
Произрастает берёза пушистая, сосняки, виды рода Сфагнум и кустарнички. На территории памятника живут бобры, своими плотинами препятствующие отводу воды из реки. Также отмечаются редкие в регионе виды, среди которых европейский зубр и бурый медведь.

Охрана 
Основные цели, с которыми был создан памятник — сохранение местной экосистемы и её обитателей, восстановление режима, обеспечение условий для исследования территории. Запрещена любая деятельность, которая наносит вред растениям, промысловая охота, сбор некоторых растений без разрешения или в не отведённый для этого период, действия с полезными ископаемыми, заготовка живицы и мха, охота на бобра, отстрел птиц в не отведённый для этого период, строительство, нахождение на территории памятника природы транспорта всех видов, туризм. Принят также ряд других мер по сохранению экологической системы болот.

Примечания 

Болота России
Охраняемые природные территории Владимирской области
Водные объекты Владимирской области
Гороховецкий район